Геужань () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Геужань () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Геужань.
 Геужань () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Унгень.
 Геужань () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Бойшоара.